Die Spielzeit 2001/02 der Extraliga war die neunte reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Slovan Bratislava gegen den HKm Zvolen mit 4:2 Siegen durch und gewann damit den dritten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der MHC Nitra musste aufgrund des letzten Platzes in der Hauptrunde an der Relegation teilnehmen und letztlich in die zweitklassige 1. Liga absteigen. Ersetzt wurde die Mannschaft durch den Zweitligameister HK Spišská Nová Ves.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 HC Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 MHC Nitra
 HK Aquacity ŠKP Poprad
 HK 36 Skalica
 HC Dukla Trenčín
 HKm Zvolen
 MsHK Žilina

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 2001/02 wurde der HC Slovan Bratislava, der die Best-of-Seven-Serie gegen den HKm Zvolen mit 4:2 Siegen für sich entschied und den dritten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte gewann.

Meistermannschaft des HC Slovan Bratislava

All-Star-Team

Relegation 
In der Relegation zwischen Extraliga und 1. Liga traf der letztplatzierte Verein der Extraliga, der MHC Nitra, auf den Meister der 1. Liga, den HK Spišská Nová Ves. Dabei setzte sich letzterer mit 4:2 Siegen durch und stieg in die Extraliga auf, während die Mannschaft des MHC Nitra in die zweite Spielklasse abstieg.

 MHC Nitra – HK Spišská Nová Ves 2:4

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 2001/02